Guerra polacco-teutonica (1308-1309) – ovvero l'assedio di Danzica da parte dei cavalieri teutonici
Guerra polacco-teutonica (1326-1332) – conclusa con il trattato di Kalisz
Guerra polacco-teutonica (1409-1411) – meglio conosciuta come guerra polacco-lituano-teutonica
Guerra polacco-teutonica (1414) – meglio conosciuta come guerra della fame
Guerra polacco-teutonica (1422) – meglio conosciuta come guerra di Gollub
Guerra polacco-teutonica (1431-1435) 
Guerra polacco-teutonica (1454-1466) – meglio conosciuta come guerra dei tredici anni
Guerra polacco-teutonica (1467-1479) – meglio conosciuta come guerra dei preti
Guerra polacco-teutonica (1519-1521)